Кристер Самюэль Бьоркман (, род. 25 августа 1957 в Буросе, Швеция) — руководитель и председатель жюри шведского музыкального конкурса «Melodifestivalen» (местного отборочного конкурса для песенного фестиваля «Евровидение»); бывший стилист и певец (в частности, представитель Швеции на конкурсе песни Евровидение-1992).

Биография 
До начала музыкальной карьеры Бьоркман работал стилистом-парикмахером, и даже имел собственный салон в Буросе. Музыкальную карьеру будущий певец начал в 1985, выпустив свой дебютный альбом «Våga och vinn». В 1992 году он становится победителем конкурса «Melodifestivalen 1992» и получает возможность представить Швецию на предстоящем конкурсе песни Евровидение, который должен был состояться в Мальмё (Швеция стала «хозяйкой» конкурса после победы на нём Каролы). На конкурсе шведский конкурсант выступил под седьмым номером с песней «I Morgon är En Annan Dag» (). К сожалению, выступление прошло малоуспешно: с результатом в 9 баллов певец финишировал двадцать вторым (предпоследним), став «автором» одного из худших выступлений для своей страны с 1977.

Впоследствии Кристер снова принял участие на Melodifestivalen в 1999 году, исполнив песню «Välkommen hem» (), однако занял на нём последнее место среди десяти участников.

Несмотря на некоторые неудачи на выступлениях в отборочном конкурсе, в 2002 году он стал его руководителем, и успешно продолжает работу в этой должности. В последнее время Бьоркмана часто критиковали за манипуляции членами жюри, однако эти слухи были опровергнуты.

Дискография

Альбомы 
 Våga och vinn (1985)
 I morgon är en annan dag (1992)
 Välkommen till livet (1993)
 Björkman (1999)
 Souvenirs D’amour (2003)

Синглы 
 Leken blev nästan sann/Du, jag och en flaska vin (1984)
 Livsutopi (1984)
 Våga och vinn/Visan om en längtan (1985)
 Drömmar (1986)
 I morgon är en annan dag/Demain il y a un autre jour (1992)
 Om du behöver mig/Nu ligger havet stilla (1992)
 Förälskad igen/En gång till (1992)
 Välkommen till livet (1993)
 Om hösten (1993)
 Banne mig/Livet/Jag ger mig inte (1993)
 Välkommen hem (1999)
 Döda mig imorgon (1999)
 Kom låt oss älska nu (1999)
 La Vie (2002)
 Marcia Baila (2003)
 Les Mots (2004)
 Etthundra (2004)

Примечания

Ссылки 

 

Участники «Евровидения-1992»
Представители Швеции на «Евровидении»